Японская футбольная лига 2012 — 16-й сезон третьей по значимости футбольной лиги и 14-й сезон Японской футбольной лиги в нынешнем её формате. Начался чемпионат 11 марта и завершился 18 ноября 2012 года.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Команды, вышедшие или вылетевшие в Японскую футбольную лигу сезона 2012 
Следующие клубы вышли в Японскую футбольную лигу из Региональных лиг Японии:
 Хоё Оита
 Фудзиэда МИФК
 Иокогама СКК

Клубы, покинувшие Японскую футбольную лигу перед сезоном 2012 

Следующие клубы вышли в Дивизион 2 Джей-лиги из Японской футбольной лиги:
 Матида Зельвия
 Мацумото Ямага

По итогам сезона 2011 Японскую футбольную лигу покинул следующие клубы:
 Артэ Такасаки
 ДЖЕФ Юнайтед Итихара Тиба (резерв)

Команды

Турнирная таблица

См. также 
Чемпионат Японии по футболу 2012
Вторая лига Японии по футболу 2012

Ссылки 
 Официальный сайт Японской футбольной лиги  

Япония
2012
Спорт в Японии в 2012 году